Oberdorf se poate referi la:

Comune în Elveția
 Oberdorf, comună în Cantonul Basel-Provincie, Elveția
 Oberdorf, comună în Cantonul Nidwald, Elveția
 Oberdorf, comună în Cantonul Solothurn, Elveția

Comune în Franța 
 Oberdorf, comună în Franța

Nume compuse 
 Oberdorf im Burgenland, comună în Austria
 Oberdorf am Hochegg, comună în Austria
 Oberdorf-Spachbach, comună în Franța

Vezi și
 Oberdorff